

Architecture 

En architecture, salle désigne,
 généralement, une salle, pièce dans un bâtiment.
 spécifiquement une salle ou tour-salle est un type de maison fortifiée du Moyen Âge.
 plus particulièrement ce type de salle en Gascogne.

Patronyme 

 Adelin Salle, (1884-1952), fut un sculpteur liégeois.
 David Salle, (né en 1952), peintre américain
 Jean-Baptiste Salle (1759-1794), homme politique français.
 Jérôme Salle (né en 1971), réalisateur et scénariste français.
 Philippe Salle, dirigeant et chef d'entreprise français

Toponyme 

 Salle, ville italienne des Abruzzes ;
 Salle, localité belge de la commune de Bertogne.
 Salle, fleuve côtier du Var.
 , ville anglaise dans le comté de Norfolk.

Voir aussi 
 
Patronyme belge
Patronyme français